Селявичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Селявичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Селявичи — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Селявичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.